Се́сія — багатозначний термін.

Політика, бюрократія 
 Пленарна сесія
 Парламентська сесія

Економіка 
 Торгова (біржова) сесія

Освіта 
 Екзаменаційна сесія

Музика 
 Музична сесія — зустріч музикантів у студії.
 Джем-сесія — неформальна музична подія, коли музиканти, зазвичай інструменталісти, грають імпровізовані соло.

Інформаційні та комп'ютерні технології

Посилання 
 Сесія //